Longview Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Longview Township (Arkansas)
 Longview Township (North Dakota)